Zahorski ist der Familienname folgender Personen:

 Germanos Zahorski, orthodoxer Erzbischof von Połock und unierter Erzbischof von Połock
 Tiffany Zahorski (* 1994), russische Eiskunstläuferin
 Tomasz Zahorski (* 1984), polnischer Fußballspieler